En konduktør er på dansk en stillingsbetegnelse, der kan dække arbejdsområder indenfor forskellige brancher:

 En konduktør er den person, der sælger og kontrollerer billetter i en sporvogn. Inden for jernbanedrift kaldes samme funktion togfører eller togbetjent, mens man inden for busdrift bruger betegnelsen kontrollør. 

 En konduktør er tilsynsførende eller byggeleder på en byggeplads. Personen vil typisk være uddannet Bygningsingeniør eller bygningskonstruktør.
 Konduktør var også tidligere en officersgrad inden for fortifikationsetaten

Militære titler